Dimyidae är en familj av musslor. Dimyidae ingår i ordningen Ostreoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dimyidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Dimyidae